Lhukonzo peut être :
 Konjo, peuple d’Afrique centrale et orientale
 Konjo, leur langue.